Lockhausen ist der Name zweier Orte in Deutschland:

 ein Ortsteil der Gemeinde Bad Essen im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, siehe Lockhausen (Bad Essen)
 ein Ortsteil der Stadt Bad Salzuflen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, siehe Lockhausen (Bad Salzuflen)

Siehe auch:
 Luckhausen